Hostomice est un toponyme qui peut désigner :

Hostomice, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hostomice, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie